Horsey ist der Familienname folgender Personen:

 Jerome Horsey (um 1550–1626), englischer Entdecker und Politiker 
 Outerbridge Horsey (1777–1842), US-amerikanischer Politiker
 Outerbridge Horsey (Diplomat) (1910–1983), US-amerikanischer Diplomat
 Spencer Horsey de Horsey (1790–1860), britischer Politiker

Horsey steht für:

 Horsey (Norfolk), ein Dorf in England
 Horsey Island, eine Insel in Essex, England